Riddle Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Riddle Branch (Dry Run), Fluss im Nelson County, Bundesstaat Kentucky
 Riddle Branch (Bald Mountain Creek), Fluss im Yancey County, Bundesstaat North Carolina
 Riddle Branch (Huff Creek), Fluss im Logan County, Bundesstaat West Virginia